Bomi kan syfta på:

Kina 

 Bomi Xian, härad, Tibet,

Liberia 

 Bomi County, region,